Max Mikorey ist der Name folgender Personen: 

* Max Mikorey (Sänger) (1850–1907), deutscher Sänger (Tenor) 
 Max Mikorey (Mediziner) (Maximilian Franz Mikorey; 1899–1977), deutscher Psychiater